Raúl Rojas puede referirse a:

Raúl Rojas, matemático mexicano.
Raúl Rojas (diseñador), escritor publicista y diseñador gráfico mexicano.
Raúl Rojas (músico), músico español conocido musicalmente como Rojas.